Sonora může být:

 Sonora (stát) – jeden ze spolkových států Mexika
 Sonora (město) – hlavní město okresu Tuolumne County
 Sonora (řeka) – mexická řeka
 Poušť Sonora – rozsáhlá poušť ve stejnojmenném mexickém státě
 Sonora (lingvistika) – souhláska se specifickými vlastnostmi